Călugăreni est le nom porté par de nombreuses localités de Roumanie.

Communes 
 Călugăreni, dans le județ de Giurgiu
 Călugăreni, dans le județ de Prahova

Villages 
 Călugăreni, dans la commune de Ungureni, județ de Botoșani
 Călugăreni, dans la commune de Pantelimon, județ de Constanța
 Călugăreni, dans la commune de Cobia, județ de Dâmbovița
 Călugăreni, dans la commune de Contești, județ de Dâmbovița
 Călugăreni, dans la commune de Padeș, județ de Gorj
 Călugăreni, dans la commune de Mărtiniș, județ de Harghita
 Călugăreni, dans la commune de Eremitu, județ de Mureș
 Călugăreni, dans la commune de Poiana Teiului, județ de Neamț
 Călugăreni, dans la commune de Adâncata, județ de Suceava
 Călugăreni, dans la commune de Ștefan cel Mare, județ de Vaslui